Chaparral steht für:
 Chaparral (Vegetationstyp), ein Ökosystem in Regionen mit Mittelmeerklima
 einen englischen Trivialnamen des Kreosotbuschs
 eine Boden-Luft-Rakete der U.S. Army, siehe: MIM-72 Chaparral
 eine US-amerikanische Automarke, siehe Chaparral Cars
 Chaparral (New Mexico), Ort in den USA
 Chaparral (Kolumbien), Ort in der kolumbianischen Provinz Tolima
 Chaparral, eine hybrid-slab-serife Schriftart von Adobe Inc.
 High Chaparral, eine Western-Fernsehserie